Abila bezeichnet:

mehrere Orte in der antiken Geographie:
 Abila (Dekapolis), eine Stadt der Dekapolis im heutigen Jordanien
 Titularbistum Abila in Palaestina, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Abila Lysaniou, eine Stadt im Herrschaftsbereich des Lysanias, bei dem heutigen Dorf Suk Wadi Barada, 20 km nordwestlich von Damaskus in Syrien
 Titularbistum Abila Lysaniae, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Gebiet um die Stadt, siehe Abilene (Syrien)
 Abila, Stadt in Peraea, siehe Schittim 
 Abila Mons, Berg an der Öffnung des Mittelmeers in den Atlantik, manchmal als südlicher Teil der Säulen des Herakles bezeichnet, heute der Monte Hacho oberhalb von Ceuta an der Nordküste von Afrika

Ábila ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Ábila (* 1989), argentinischer Fußballspieler